Gontran est un prénom français d'origine germanique.

Étymologie 
Il est issu des deux éléments gunt, variante de gund « combat » et de -hramn, forme inaccentuée, issue du germanique commun *χraɓnaz (anglais raven, allemand Raben) « corbeau ». Dans la mythologie germanique, cela fait référence aux deux corbeaux qui accompagnent le dieu Odin / Wotan à la guerre.

Variantes linguistiques 
 allemand et anglais : Guntram ;
 espagnol : Gontrán ;
 italien : Gontrano ;
 suédois : Gunthchramn.

Personnes portant ce prénom

Moyen Âge 
 Saint Gontran (v. 528 - 592), roi des Francs de Bourgogne de 561 à 592, fêté le 28 mars.
 Gontran Boson (v. 545 - 587), duc du roi Sigebert.
 Gontran le Riche (v. 890 - 954), comte d'Alsace de 917 à 954 et premier ancêtre des Habsbourg.

Époque moderne 
 Richard-Gontran Lallemant ( - ) fonda à Rouen le premier établissement typographique.

Époque contemporaine 
 Léon-Gontran Damas ( - ). Cofondateur du mouvement de la négritude et ancien député de Guyane.
  () musicien organiste et compositeur allemand.

Personnages de fiction 
 1894 : Guntram, ménestrel du duc Robert et de sa femme Freihild dans l'opéra Guntram de Richard Strauss.
 1911 : Gontran, héros d'une série de plus de 80 courts-métrages tournés à l'époque du cinéma muet entre 1910 et 1916, incarné à l'écran par l'acteur René Gréhan.
 1931 : Gontran, cousin de Popeye le marin. Il ne fait que manger des hamburgers.
 1948 : Gontran Bonheur, cousin de Donald Duck. Il est caractérisé par une chance insolente qui lui apporte tout ce qu'il désire.
 1953 : Gontran, comte de Barfleur. Personnage du film C'est... la vie parisienne réalisé par Alfred Rode.
 1979 : Gontran, personnage principal de la série de gags Gontran et les autres créée par Gérard « Gégé » Cousseau pour Spirou.

Notes et références